Zbigniew Kwiatkowski (1920–1979) – polski pisarz
 Zbigniew Kwiatkowski (ur. 1985) – polski piłkarz ręczny
 Zbigniew Kwiatkowski – polski prawnik